«Бо́льше чем иску́сство» () — американский драматический телесериал, премьера которого состоялась на телеканале Crackle 19 ноября 2015 года . Сериал рассказывает о на удивление беспощадной изнанке мира высоких ставок нью-йоркских аукционных домов. Главные роли в шоу исполнили Деннис Куэйд, Кейт Босуорт, Кэри Элвес и Кристиан Кук.

2 декабря 2015 года телеканал продлил сериал на второй сезон из десяти эпизодов, съёмки которого начались в начале 2016 года. Релиз второго сезона состоялся 16 ноября 2016 года.

В ролях 
 Кристиан Кук в роли Томаса Грэма Коннора
 Кейт Босуорт в роли Роксанны Уитман
 Кэри Элвес в роли Артура Девенпорта
 Деннис Куэйд в роли Сэмюеля Бракнера

Второстепенные персонажи 
 Патрик Сабонгуй в роли Хассана Аль Афшара
 Кристина Розато в роли Белинды Ромеро
 Синди Сэмпсон в роли Клариссы Хьюитт

Эпизоды

Сезон 1 (19 ноября 2015)

Сезон 2 (16 ноября 2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Оригинальные программы Crackle
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке